Novec 1230, C6F12O, (3M Novec 1230) es un líquido que no daña el medio ambiente. Reemplaza al gas halón para su uso como un agente gaseoso de extinción de incendios. Novec 1230 es fabricado por 3M. Generalmente se usa en situaciones en las que el agua de extinción de incendios daña a equipos electrónicos, museos, bancos, hospitales. El Novec 1230 es un fluido que no daña la capa de ozono y tiene una vida atmosférica de 5 días y un potencial de calentamiento global de 1. 

Novec 1230 es un material de alto peso molecular, en comparación con la primera generación de agentes limpios halocarbonados. El producto tiene un calor de vaporización de 88,1 kJ/KGA y baja presión de vapor. Aunque se trata de un líquido a temperatura ambiente gasificado después de ser expulsado de un sistema de inundación total. 

El producto es ideal para su uso en aplicaciones de inundación total, inundaciones localizadas sistemas, aplicaciones de tipo direccional pulverización y puede ser usado en los extintores portátiles para aplicaciones especializadas. Pero además de los métodos convencionales de super-presurización mediante nitrógeno, Novec 1230 también se presta para su uso en aplicaciones de bomba porque se trata de un líquido. 

Novec 1230 se basa en una propiedad química de 3M llamado C6-fluoroketone, sino que también es conocido como dodecafluoro-2-metilpentano-3-uno, y su nomenclatura es ASHRAE FK 5-1-12 - la forma en que se designa en NFPA 2001 ISO 14520. 

Químicamente, se trata de una cetona fluorados sistemática con el nombre 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluorometil)-3-pentanona y la fórmula estructural CF3
CF2
C (= O) CF (CF3
) 2
, un análogo fluorado de etilo isopropilo cetona.

Enlaces externos 
 Descripción del compuesto (en inglés, inoperativo)
 Iberext - Vídeo funcionamiento extinción mediante Novec 1230(en español)
 3M™ - Fabricante del Producto (en inglés)
 SEVO™ Systems - Distribuidor del Producto (en inglés)
 S.I.GAS - Distribuidor del Producto (en español)
 Fike - Distribuidor del Producto (en inglés)
 DSI México - Distribuidor del Producto (en español)

Cetonas